El término Regin puede referirse a:

Computación 
 Regin, un malware revelado en 2014 por las empresas Kaspersky Lab y Symantec.

Mitología 
 Regin, un personaje de la mitología nórdica.